Rohan Bopanna e Colin Fleming erano i detentori del titolo, ma Bopanna ha deciso di non partecipare. Fleming ha fatto coppia con Ross Hutchins ma sono stati eliminati nei quarti di finale da Marin Draganja e Mate Pavić.

Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin hanno superato in finale Paul Hanley e Jonathan Marray per 4-6, 7-66, [13-11].

Teste di serie 

  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (ritirati) 
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

  Johan Brunström /  Julian Knowle (primo turno)
<li>  Jesse Huta Galung /  John Peers (primo turno)

Wildcard

  Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti (primo turno)

  Lee Hsin-han /  Wang Chieh-fu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2014
ATP World Tour 2014